Good as I Been to You — двадцать восьмой студийный альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана, вышедший в ноябре 1992 года на лейбле Columbia Records.

Об альбоме 
Good as I Been to You состоит из перепевок народных песен и кавер-версий. Это — первый полностью акустический и записанный в одиночку альбом Дилана после Another Side of Bob Dylan 1964 года. Пластинка также стала первым альбомом Дилана, который не содержит оригинальных композиций.

В чартах Good as I Been to You поднялся до 51-го места в США и 18-го в Британии. Альбом произвел на критиков лучшее впечатление, чем разочаровавший их Under the Red Sky.

Список композиций 
Народные песни в аранжировке Боба Дилана кроме отмеченных.

 «Frankie & Albert» (народная в аранжировке Mississippi John Hurt) — 3:50
 «Jim Jones» (народная в аранжировке Мика Слокэма) — 3:52
 «Blackjack Davey» — 5:47
 «Canadee-i-o» — 4:20
 «Sittin' on Top of the World» — 4:27
 «Little Maggie» — 2:52
 «Hard Times» (Stephen Foster, аранжировка De Dannan) — 4:31
 «Step It Up and Go» — 2:54
 «Tomorrow Night» (Sam Coslow & Will Grosz) — 3:42
 «Arthur McBride» (народная в аранжировке Paul Brady) — 6:20
 «You’re Gonna Quit Me» — 2:46
 «Diamond Joe» — 3:14
 «Froggie Went A-Courtin'» — 6:26

Участники записи 
 Боб Дилан — вокал, акустическая гитара, гармоника
 Micajah Ryan — микширование
 Jimmy Wachtel — фото на обложке альбома
 Stephen Marcussen — мастеринг

Ссылки 
 Good As I Been To You на discogs.com

Альбомы Боба Дилана